Fahrradbrücke steht für:
 Fahrradbrücke der Freiheit, Bratislava
 Fahrradbrücke (Konstanz)